Yogi har flere betydninger:
 Yogi - er en avanceret udøver af yoga.

Navn
 Yogi Berra
 Maharishi Mahesh Yogi

Andet
 Yogi Rock
 Yogi Tea
 Aerodyne Yogi